Lindtner ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Lindner.

Namensträger 
 An-Magritt Lindtner (* 1974), norwegische Autorin
 Arne Lindtner Næss (* 1944), norwegischer Schauspieler und Regisseur
 Nikolai Fredrik Lindtner (1877–1958), norwegischer Seemann und Offizier
 Lasse Lindtner (* 1955), norwegischer Schauspieler
 Lothar Lindtner (1917–2005), norwegischer Schauspieler und Sänger
 Per Lothar Lindtner (* 1947), norwegischer Politiker
 Randi Lindtner Næss (1905–2009), norwegische Opernsängerin und Theaterschauspielerin

Familienname
Wohnstättenname
Deutscher Personenname